Franz Josef von Reding von Biberegg ist der Name folgender Personen:

* Franz Josef von Reding von Biberegg (Söldner) (1657–1684), Söldner und Malteser Ritter, gefallen im Kampf gegen die Türken
 Franz Josef von Reding von Biberegg (Majoratsherr) (1694–1718), Majoratsherr des Fideikommisses, Herr zu Emmishofen und Klingenzell